The Irish Rovers — канадская группа, созданная в 1963 году, которая исполняет ирландскую народную музыку. Получила название в честь популярной ирландской народной песни .

Дискография

Альбомы

Синглы

Музыкальные коллективы из Торонто
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1963 году